Propanodiol puede referirse a:

 1,2 propanodiol, compuesto orgánico que deriva del propano.
 1,3 propanodiol, compuesto orgánico que deriva del propano.